

Cinema 
 Undercurrent – titolo originale del film Tragico segreto del 1946

Musica 
 Undercurrent – album di Bill Evans e Jim Hall del 1962
 Undercurrent – album di Sarah Janosz del 2022